Der Begriff Lust for Life steht für:

Film
den englischen Originaltitel des Films Vincent van Gogh – Ein Leben in Leidenschaft nach dem gleichnamigen Roman von Irving Stone
ein Film: Y Tu Mamá También – Lust for Life

Musik
ein Album von Iggy Pop, siehe Lust for Life (Iggy-Pop-Album)
ein Album von Lana Del Rey, siehe Lust for Life (Lana-Del-Rey-Album)
ein Lied von Iggy Pop und David Bowie, siehe Lust for Life (Iggy-Pop-Lied)
ein Lied von Lana Del Rey und The Weeknd, siehe Lust for Life (Lana-Del-Rey-Lied)